Wahnschaffe ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Wahnschaffe (1865–1941), deutscher Regierungsbeamter

 Franz Wahnschaffe (1849–1928), deutscher Generalmajor
 Georg Wilhelm Wahnschaffe (1710–1791), Rittergutsbesitzer
 Joachim Wahnschaffe (* 1941), deutscher Politiker (SPD)

Wahnschaffe steht für:
 Wahnschaffe (Drama), Drama von Rolf Lauckner

Siehe auch
 Christian Wahnschaffe
 Wanschap